Список событий в авиации в 1982 году:

События 
 3 апреля — первый полёт пассажирского самолёта Airbus A310, укороченой версии модели A300.
 25 сентября — первый полёт советского экспериментального штурмовика Ил-102.
 10 ноября — первый полёт советского ударного вертолёта Ми-28.
 13 декабря — первый полёт первого серийного Ан-32.
 24 декабря — первый полёт советского транспортного самолёта Ан-124 («Руслан»), являющегося крупнейшим серийным транспортным самолётом в мире.

Без точной даты 
 Первый полёт последней серийной модификации самолёта Ту-154 — Ту-154М.
 Июнь — основана авиакомпания Air Creebec.
 Основана авиакомпания Trans States Airlines.

Персоны

Скончались 
 3 января — Москалёв, Александр Сергеевич, советский авиаконструктор, профессор (1941), кандидат технических наук (1950), инженер-полковник.
 2 июня — Михайличенко, Иван Харлампович, советский лётчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза.

Без точной даты 
 Чаромский, Алексей Дмитриевич, советский конструктор авиационных и танковых дизелей, доктор технических наук (1953 год), генерал-майор инженерно-авиационной службы (1944 год), лауреат Сталинской премии первой степени (1943).

См. также

Ссылки

Примечания